Het ATP-toernooi van Miami 2013 (met de officiële naam Sony Open Tennis 2013) werd gespeeld van 20 maart tot en met 31 maart 2013. Er werd gespeeld op hardcourtbanen in de Amerikaanse stad Miami.

Het enkelspel werd gewonnen door Andy Murray. Hij versloeg in de finale David Ferrer met 2-6, 6-4 en 7-6(1). Het dubbelspel werd gewonnen door Aisam-ul-Haq Qureshi en Jean-Julien Rojer. Zij versloegen in de finale Mariusz Fyrstenberg en Marcin Matkowski met 6-4 en 6-1.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi trok 307.809 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Onderste helft

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft 

Miami
ATP-toernooi van Miami